Res gestae (lat. für Tatenbericht) steht für:

 Res gestae divi Augusti, Tatenbericht des römischen Kaisers Augustus
 Res gestae, Geschichtswerk des Ammianus Marcellinus
 res gestae divi Saporis, dreisprachiger Tatenbericht des Sassanidenkönigs Schapur I.
 Res gestae Saxonicae, die Sachsengeschichte von Widukind von Corvey
 Gesta, eine als Tatenbericht verfasste historische Schriftgattung